NGC 4600 (другие обозначения — UGC 7832, MCG 1-32-128, ZWG 42.198, VCC 1834, PGC 42447) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4600
Дева (созвездие)